Kalaleh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalāleh (kommunhuvudort i Iran), Golestan, 
 Kalaleh (flygplats i Iran), Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar